Metódio de Olimpos (†311) - bispo cristão, autor eclesiástico e um mártir.
 Metódio I de Constantinopla (†847) - Patriarca de Constantinopla entre 4 de março de 843 até 14 de junho de 847.
 Metódio (†885) - erudito grego e irmão de São Cirilo, o Filósofo (criador do alfabeto cirílico), dedicou-se à evangelização dos eslavos.

Desambiguações de santos